Das Wirtshaus im Spessart – film del 1923 diretto da Adolf Wenter
Das Wirtshaus im Spessart – film del 1958 diretto da Kurt Hoffmann